НК Нафта Лендава је фудбалски клуб из Лендаве у Словенији који се такмичи у Првој лиги Словеније.

Зачеци фудбала у Лендави досежу у годину 1903. када је омладина Лендаве одлучила 6. априла да оснује фудбалски клуб, који је основан 11. маја. Први почасни председник клуба је био -{K. Mihály HAJÓS}-, а председник Емил Полак (-{Emil POLLÁK}-).

Од оснивања Прве лиге Словеније у сезони 1991/92. Нафта игра у Првој лиги са паузама од 1993/94 до 2004/05., а једну сезону 2003/04. је играла и у Трећој лиги Словеније. Од 2005/06. НК Нафта је у Првој лиги где игра са променљивим успехом. Нема освојених трофеја, нити је играла у европским такмичењима.

Пласмани по сезонама у Првенству и Купу од 1991/92

НК Нафта Лендава на вечној табели клубова у СНЛ 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; Бод = Бодови

Спољашње везе 
 Радна страница Прве лиге Телеком Словеније
 службена страница НЗС
 Званични сајт клуба

Словеначки фудбалски клубови